Judy Chaloner e Diane Evers hanno battuto in finale Leanne Harrison-Austin e Marcella Mesker 6-2, 1-6, 6-0.

Teste di serie

 Barbara Jordan /  Kym Ruddell (quarti di finale)
 Renáta Tomanová /  Mimi Wikstedt (quarti di finale)

 Judy Chaloner /  Diane Evers (campionesse)
 Cynthia Doerner /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1979